Dreifuß steht für:

 Dreifuß, dreifüßiges Gefäß, Möbel oder Gestell
 Dreifuß (Chemie), Gerät im chemischen Labor
 Dreibein (Küchengerät) (auch Dreifuß), historisches Küchengerät
 Dreifuß (Schuhmacher), Schuhmacherwerkzeug mit Amboss-Funktion
 Dreifuß (Tribrach), Schraub-Vorrichtung zur lotrechten Ausrichtung optischer Instrumente wie z. B. Theodolit

Personen:

 Alfred Dreifuß (1902–1993), deutscher Theaterschauspieler, Dramaturg, Regisseur und Publizist
 Jenny Dreifuß (1893–1940), deutsche Gymnasialprofessorin
 Ludwig Dreifuß (1883–1960), Bürgermeister der Stadt Augsburg (1945/46)

Siehe auch:
 Dreifuss
 Dreyfus
 Dreyfuss